Супер рагби 2011. (службени назив: 2011 Super Rugby) је било 16. издање најквалитетнијег клупског рагби 15 такмичења на свету. Учестовало је 15 франшиза из Аустралије, Јужноафричке Републике и са Новог Зеланда. Сезона је почела у фебруару, а завршила се већ у јулу, да би рагбисти имали довољно времена да се опораве за светско првенство. Дебитант је била аустралијска екипа Мелбурн ребелси, а по први пут један меч Супер рагбија је одигран у Европи. Због разорног земљотреса у Крајстчерчу, утакмица између Шаркса и Крусејдерса је одиграна на Твикенаму у Енглеској. Финале је одиграно у Бризбејну на стадиону Санкорп, а Редси су победили Крусејдерсе 18-13.

Табела 

Супер 15

Плеј оф 

Квалификације

Блузси - Воратаси 26-13

Крусејдерси - Шаркси 36-8

Полуфинале

Квинсленд редси - Блузси 30-13

Стормерси - Крусејдерси 10-29

Финале

Квинсленд редси - Крусејдерси 18-13

Статистика и награде 

Највише есеја

 Бјорн Басон 9, Булси
 Шон Мејтленд 9, Крусејдерси
 Сарел Преториус 9, Читаси
 Рене Ренџер 8, Блузси
 Израел Даг 7, Крусејдерси

Највише поена

 Квејд Купер 228, Редси
 Морне Стејн 216, Булси
 Ден Картер 194, Крусејдерси
 Патрик Лемби 193, Шаркси
 Сијас Еберсон 179, Читаси

Референце 

Сезоне Супер рагбија
Рагби у 2011.